Альфред Л. Гарднер (; (1937) — американський біолог чиїм головним інтересом є систематика та номенклатура ссавців, перш за все західної півкулі і з акцентом на Неотропіки.

Він отримав свій ступінь бакалавра в галузі управління живою природою і ступінь магістра по зоології в Університеті Аризони в 1962 і 1965 роках відповідно і докторський ступінь по зоології хребетних (вторинна спеціальність — палеонтологія) в Університеті Луїзіани в 1970 році. Він отримав постдокторське призначення в Медичний Госпіталь Андерсона Університету Техасу та Інститут Пухлини в Х'юстоні із 1970 по 1971 рік. З 1958 по 1960 і з 1961 по 1962 р. він був польовим колекціонером в Мексиці. У 1972 році він був асистентом професора зоології в університеті штату Луїзіана, Батон-Руж, і з 1972 по 1973 рік він був помічником професора біології в Університеті Тулейна в Новому Орлеані. З 1973 року працював у Службі рибних ресурсів та дикої природи США як біолог-дослідник, розміщуючись в Національному музеї природної історії, Смітсонівський інститут. У 1996 році перевівся у Геологічну службу США, але залишається в музеї куратором Національної колекції північноамериканських ссавців і Національної колекції типових зразків ссавців. Він опублікував численні роботи, у співавторстві або сам. Досі у своїй кар'єрі він є автором або співавтором опису 2 нових родів і 14 видів сумчастих, кажанів і гризунів з Мексики і Південної Америки. Два гризунів його імені знаходяться в західній Амазонії (Бразилія і Перу).

Деякі останні публікації 
 Velazco, Paúl M., Gardner, Alfred L. and Patterson, Bruce D. 2010. Systematics of the Platyrrhinus helleri species complex (Chiroptera: Phyllostomidae), with descriptions of two new species. Zoological Journal of the Linnean Society, 159(3): 785—812.
 Gardner, Alfred L. and Carleton, Michael D. 2009. A new species of Reithrodontomys, subgenus Aporodon (Cricetidae: Neotominae), from the highlands of Costa Rica, with comments on Costa Rican and Panamanian Reithrodontomys. Bulletin of the American Museum of Natural History, 331: 157—182.
 Arroyo-Cabrales, J., Polaco, O.J., Wilson, D.E. and Gardner, A.L. 2009. Nuevos Registros de Murcielagos Para el Estado de Nayarit, Mexico. Revista Mexicana de Mastozoología, 12: 141—162.
 Velazco, Paul M. and Gardner, Alfred L. 2009. A new species of Platyrrhinus (Chiroptera: Phyllostomidae) from western Colombia and Ecuador, with emended diagnoses of P. aquilus, P. dorsalis, and P. umbratus. Proceedings of the Biological Society of Washington, 122(3): 249—281.
 Gardner, Alfred L. (ed.). 2008. Mammals of South America: Volume I. Marsupials, xenarthrans, shrews, and bats. Chicago: University of Chicago Press.
 Gardner, Alfred L. and Handley, Charles O.,Jr. 2007. Genus Histiotus. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 450–457.
 Gardner, Alfred L. and Handley, Charles O.,Jr. 2007. Genus Lasiurus. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 457–468.
 Gardner, Alfred L. 2007. Mammals of South America. Journal of Mammalian Evolution, 14(3): 208—209.
 Gardner, Alfred L. 2007. Magnorder Xenartha. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 127–128.
 Gardner, Alfred L., Wetzel, Ralph M., Redford, Kent H. and Eisenberg, John F. 2007. Order Cingulata. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 128
 Gardner, Alfred L. 2007. Order Pilosa. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 157–165.
 Gardner, Alfred L. and Naples, Virginia L. 2007. Family Megalonychidae. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 165–168.
 Gardner, Alfred L. 2007. Suborder Vermilingua. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 168–187.
 Gardner, Alfred L. 2007. Order Chiroptera. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 187–188.
 Gardner, Alfred L. and Hood, Craig 2007. Family Emballonuridae. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 188–207.
 Gardner, Alfred L. 2007. Family Phyllostomidae. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 207–218.
 Gardner, Alfred L. and Kwon, Miriam 2007. Subfamily Desmodontinae. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 218–224.
 Gardner, Alfred L. and Griffiths, Thomas A. 2007. Subfamily Glossophaginae. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 224–244.
 Gardner, Alfred L. and Griffiths, Thomas A. 2007. Subfamily Lonchophyllinae. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 244–255.
 Gardner, Alfred L. 2007. Subfamily Stenodermatinae. In: Gardner, Alfred L., Mammals of South America: Volume 1 Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. Chicago: University of Chicago Press, pp. 300–321.

Джерела 
 Bo Beolens, Michael Watkins, Michael Grayson The eponym dictionary of mammals — JHU Press, 2009 p. 147
 Сторінка вченого на сайті Смітсоніанського Музею природної Історії 

Зоологи США